Sofienholm kan hentyde til flere emner:

Sofieholm - en landbrugsejendom i Tølløse sogn
Sophienholm - et landsted ved Bagsværd Sø, som i dag huser
Sophienholm (museum) - et kunstmuseum